Als  Dortmunder Union werden zwei ehemalige Dortmunder Unternehmen bezeichnet:

 eine Brauerei, siehe Dortmunder Union-Brauerei.
 ein Montanunternehmen, siehe Union, AG für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie.